Ernst Heinkel, vliegtuigbouwer.
Heinkel (merk), een historische Duitse fabrikant van bromfietsen, vliegtuigen en scooters:
Lijst van Heinkel-bromfietsen.
Lijst van Heinkel-scooters.
Lijst van Heinkel-vliegtuigen.

Heinkel